Міхай Дмитро Валерійович — український спортсмен, академічний веслувальник, срібний призер літньої Універсіади у Казані.
 Міхай Роман Георгійович — старший солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Прізвища